Э́йжа Во́лкман (; 4 марта 1980, Юджин, Орегон, США) — американская , автор песен,  и гитаристка, наиболее известная как вокалистка музыкальной инди-рок группы Nico Vega. Она также выпустила мини-альбом «Egyptian» в качестве дуэта Egyptian с её мужем Дэном Рейнольдсом (из Imagine Dragons).

Личная жизнь 
Волкман — дочь Джеймса Волкмана и художницы Роджины Манас. 5 марта 2011 года она вышла замуж за солиста Imagine Dragons, Дэна Рейнольдса. У них есть три дочери: Эрроу Ив (родилась 8 августа 2012 года) и близнецы Коко Рей и Джиа Джеймс (родились 30 марта 2017 года). 26 апреля 2018 года Рейнольдс объявил, что после семи лет совместной жизни он и Волкман разводятся. Однако пара так и не разошлась, проработав свои отношения Айжа и Дэн все еще вместе и воспитывают 4 детей, в 2019 году у них родился сын.

Карьера

Nico Vega (с 2005 года) 
Волкман подошла к Майклу Пенья после сольного выступления в 2005 году. Хотя Пенья позже покинул группу ради актёрской карьеры, Даниэль Эпанд (ударник) присоединился к ней, и это сформировало основную структуру Nico Vega в 2007 году. Группа выпустила серию мини-альбомов. Они подписали контракт с ныне несуществующей MySpace Records. Два года спустя группа выпустила свой дебютный одноимённый альбом. Три трека альбома были спродюсированы Линдой Перри (P!nk, Кристина Агилера, Гвен Стефани), а остальные были спродюсированы Тимом Эдгаром. Альбом был смиксован  (The Black Keys, Шерил Кроу). В том же году Nico Vega выступили на «Последнем звонке с Карсоном Дейли», а затем гастролировали в течение следующих двух лет. Они много гастролировали с артистами, в том числе с Гэвином Россдэйлом (из Bush), Manic Street Preachers, Imagine Dragons, She Wants Revenge и Blondie. Они также открывали один из концертов No Doubt. За это время группа подписала контракт с Five Seven Music. Сингл «Beast» получил популярность в 2013 году через BioShock Infinite, в результате чего состоялось более пяти миллионов загрузок и стримов.

Второй альбом, «Lead To Light», вышел 22 июля 2014 года и был выпущен Дэном Рейнольдсом (Imagine Dragons, X Ambassadors),  (Бек, Фитц и the Tantrums) и Тимом Эдгара (Nico Vega). Сингл «I Believe (Get Over Yourself)» был написан в соавторстве с мужем Эйжи Дэном Рейнольдсом. Трек «Lightning» был написан совместно с  и Джастином Уорфилдом из рок-группы She Wants Revenge.

Egyptian (с 2010 года) 
Приглашенный для открытия концерта Nico Vega, Рейнольдс познакомился с Волкман в 2010 году. Он пригласил её помочь ему закончить некоторые демоверсии, над которыми он работал. Они начали совместный процесс, который они назвали Egyptian. Они записали и выпустили мини-альбом в цифровой форме.

Они выступили с этим материалом однажды на M Resort в Лас-Вегасе.

Сольная карьера (с 2015 года) 
В 2015 году Рейнольдс упомянул, что Волкман работает над сольным проектом. Альбом «Sandy» был выпущен 19 мая 2017 года с ведущим синглом «My Man». В записи альбома также приняли участие  и продюсер Тим Эдгар (Nico Vega, Imagine Dragons).

Дискография

Nico Vega 
 Nico Vega (2009)
 Lead To Light (2014)

Egyptian 
 Egyptian (2011)

Сольно 
 Sandy (2017)

Другое 
 «Our Demons feat. Aja Volkman» — The Glitch Mob (2014)
 «I Need My Memory Back feat. Aja Volkman» — The Glitch Mob (2014)

Примечания

Ссылки 

Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Рок-вокалистки